The Art of Breaking Apart is het twaalfde muziekalbum van Velvet Acid Christ.

Nummers
Tripped Out
Vaporized
Black Rainbows
Phucked Up Phreak
Killing a Stranger
The Art of Breaking Apart
Caustic Disco
Killed In Space
Amnesia
Faithless
Silver

Externe links 
 Officiële website
 Metropolis Records

Muziekalbum uit 2009